Sissilé peut désigner : 
Sissilé, la commune du département de Kiembara au Burkina Faso ;
Sissilé, la commune du département de Tougan au Burkina Faso ;

Homonymie de localités